Le mot désigne diverses formes de livres :
 le codex, invention romaine qui a remplacé le rouleau de parchemin,
 le codex mésoaméricain, invention similaire et indépendante d'Amérique centrale,
 le codex (abréviation du latin codex medicamentarius gallicus), ancien nom de la pharmacopée française,
 le Codex Alimentarius, programme international de la FAO et de l'OMS,
 Codex, revue trimestrielle française spécialisée en histoire du christianisme. 

Communication écrite
Matériel d'écriture